

Geografia
 Massè – arrondissement del Benin, situato nella città di Adja-Ouèrè
 Màssë – denominazione in napoletano di Massa Lubrense
 Masse di Siena – antica circoscrizione territoriale nei dintorni di Siena

Persone
 Henri Massé (1886-1969) – arabista e iranista francese
 Kylie Masse (1996) – nuotatrice canadese
 Laurel Massé (1951) – cantante statunitense
 Victor Massé (1822-1884) – compositore francese

Altro
 Masse – plurale di Massa
 Massé – colpo del biliardo